Robinson Helicopter Company — американская компания, базирующаяся в г. Торренс, штат Калифорния, крупнейший мировой производитель гражданских вертолётов.

Основана в 1973 году Фрэнком Робинсоном, бывшим сотрудником Bell Helicopter и Hughes Helicopter Company.

Первый вертолёт поставлен в 1979 году.

По состоянию на январь 2017 года было выпущено 12000 вертолётов.

На сегодняшний день серийно производятся три модели:
 двухместный R22,
 четырёхместный R44,
 пятиместный R66 с двигателем Rolls-Royce RR300 — производится с 2010 года.

Отличительная особенность производимых вертолётов — двухлопастная схема несущего винта, расположенного на высокой стойке над кабиной.

Помимо вертолётов, компания производит стандартизованные вертолётные площадки "Robinson Helipad" для установки на крышах зданий.

Галерея

Ссылки 

 Официальный сайт Robinson Helicopter Company
 Сайт вертолётов Robinson

Примечания 

Появились в 1973 году в США
Производители вертолётов США
Авиастроительные компании США